Богдановичи (, , ) — два дворянских и шляхетский род разного происхождения.

 Потомство  Семёна Фёдоровича Дворжецкого, который был пожалован имением в Оршанском повете в 1554. Внуки его Пётр и Иван стали писаться Богдановичами, это название и обратилось в фамилию (Гербовник.  Часть XII. № 43).
 малороссийский дворянский род этого имени считает своими предками тех Богдановичей, которые жалованы были поместьями в Гетманщине 1668. (Гербовник, ч. VII, № 114; сходный герб — см. ).
 Род Богдановичей подтвердил своё шляхетское происхождение в империи Габсбургов, род был внесён в гербовник королевстве Галиции и Лодомерии (см. )

Описание герба

Герб. Часть VII. № 114. 
В красном поле опрокинутая подкова, увенчанная золотым кавалерским крестом и сопровождаемая с боков двумя опрокинутыми серебряными стрелами, а внизу двумя противообращёнными рогами того же металла.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: возникающий коронованный лев, держащий меч. Намёт на щите красный подложен серебром. 

В Малороссийском гербовнике записано,  что данный герб (Лада) потомства Ивана Демьяновича (Богдановича), Глуховского сотенного хорунжего, а с 1680 года - священника.

Герб. Часть XII. № 43. 
Герб потомства Петра и Ивана Богдановичей: в красном щите изображены золотая подкова шипами вниз и на ней золотой широкий крест. В середине подковы три золотых бруска. Верхний самый маленький, нижний самый большой. Щит увенчан дворянским шлемом с короной. Нашлемник - золотая подкова шипами вниз и на ней золотой широкий крест, в середине подковы три золотых бруска, из которых верхний самый маленький, а нижний самый большой. Намёт красный с золотом.

Примечания

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, стр. 11
 
 С.Рыбчонак (і інш.) Гербоўнік беларускай шляхты. Т.2.Б./ — Мінск: НАРБ, 2007. с.39-63 
 Рыбчонак С. Дварэцкія-Багдановічы: Матар’ялы да гэнеалёгіі // Годнасьць. 1996. № 1(3). С. 57-70. 

Казацкая старшина
Шляхетские роды герба Лада
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы